Лас Арболедас има више значења:

 Лас Арболедас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Арболедас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Арболедас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Арболедас (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Арболедас, Гранха (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Арболедас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Арболедас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Арболедас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Арболедас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Арболедас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Арболедас, Раул Мераз (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику